Bernieria zosterops é uma espécie de ave da família Bernieridae.

Apenas pode ser encontrada em Madagáscar.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências

Bernieria
Aves descritas em 1875